

Toponyme 

 Breach, une localité du Royaume-Uni située dans le comté du Kent.

Patronyme 

Jessica Breach (née en 1997), joueuse anglaise de rugby à XV

Cinéma 
 Breach est le titre original en anglais du film américain d'espionnage sorti en France sous le titre Agent double, réalisé par Billy Ray, sorti en 2007
 Anti-Life (Breach) est un film de science-fiction américain de John Suits, sorti en 2020.

Musique 
 Breach, un groupe de post-hardcore suédois

Jeu vidéo 
 Breach, jeu vidéo de tactique au tour par tour sorti en 1987
 Breach, jeu vidéo de tir à la première personne développé et édité par Atomic Games, sorti en 2011
 Breach (jeu vidéo, 2018)

Technologie 

 , une faille de sécurité du protocole HTTPS

Homonymie de jeu vidéo